Модификация (поздне, от  и ) — преобразование, видоизменение чего-либо с приобретением новых свойств. Модификации — качественно различные состояния или разновидности чего-либо.

 Модификация — в технике подразумевает — или новую технологию, или появление новой модели какого либо устройства, механизма или прибора, как то: модификации станков, бытовой техники, автомобилей и так далее.
 Модификация (в селекции) — не связанные с изменением генотипа различия в степени фенотипического проявления одного и того же признака под влиянием меняющихся условий.
 Модификация (также — мод, сокр. от «модификация») — дополнение к компьютерной игре, написанное, как правило, сторонними разработчиками или любителями.
 Модификация белков — результат биохимического процесса.
 Модификация — ненаследственное изменение признаков организма.
 Модификация сознания — характеристика психического статуса.
 Модификации ритмические — термин теории стихосложения

Примечания